Peigne de Vénus peut désigner :
 un scandix peigne de Vénus, une plante ;
 un murex peigne de Vénus, un coquillage.